Wieleń, een stad in Polen
Wieleń (gemeente), een gemeente in Polen
Wielen (Grafschaft Bentheim), een gemeente in Duitsland

Zie ook
Wiel (doorverwijspagina)